Шунич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шунич, Иван (род. 9 октября 1996, Зеница, Босния и Герцеговина) — хорватский футболист, полузащитник клуба «Динамо» и сборной Хорватии.
 Шунич, Тони (род. 15 декабря 1988, Мостар, СР Босния и Герцеговина, СФРЮ) — боснийский и хорватский футболист, защитник клуба «Динамо».